Olenino (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Olenino (Twer), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Twer

Dörfer:
 Olenino (Iwanowo, Iljinski), in der Oblast Iwanowo, Iljinski rajon
 Olenino (Iwanowo, Luchski), in der Oblast Iwanowo, Luchski rajon
 Olenino (Jaroslawl), in der Oblast Jaroslawl
 Olenino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Olenino (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Olenino (Pskow, Beschanizki), in der Oblast Pskow, Beschanizki rajon
 Olenino (Pskow, Palkinski), in der Oblast Pskow, Palkinski rajon
 Olenino (Tula), in der Oblast Tula